Vedagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vedagrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Vedagrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Vedagrund
Vedagrunden
Vedgrund
Vedgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar